Käß ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Käß (1823–1903), deutscher Unternehmer
 Jochen Käß (* 1981), deutscher Mountainbiker
 Joseph von Käß (1867–1941), deutscher Verwaltungsjurist und Präsident der Reichsbahndirektionen Regensburg und München
 Werner Käß (* 1924), deutscher Geologe